Музей польської авіації () — музей історії авіації в Кракові (Польща), розміщений на території колишнього аеропорту «Rakowice-Czyżyny». Кількість виставлених літаків перевищує 200 екземплярів. В експозиції, також, зібрана велика колекція авіаційних двигунів. Музей заснований у 1964 році, зареєстрований у Державному реєстрі музеїв.

Експозиція

Літаки 
 Aero Ae-145
 Aero L-60 Brigadýr
 Albatros B.II
 Albatros C.I
 Albatros H.1
 Avia B.33 (Czech-built Ilyushin Il-10)
 Aviatik C.III
 Bleriot XI (copy)
 Bücker Bü 131B Jungmann
 Cessna A-37B Dragonfly
 Cessna UC-78A Bobcat
 Curtiss Export Hawk II
 De Havilland 82A Tiger Moth II
 DFW C.V
 Farman IV
 Григорович M-15
 Halberstadt CL.II
 Іл-14С (ВЕБ)
 Іл-28Р
 Іл-28У
 Як-11
 Як-12
 Як-17УТИ (Як-17В)
 Як-18
 Як-23
 Як-40
 Як-42
 Let L-200A Morava
 Levavasseur Antoinette
 LFG Roland D.VI
 Лисунов Ли-2
 LVG B.II
 LWD Szpak-2
 LWD Żuraw
 MAK — 30
 МіГ-21ПМ
 МіГ-21Ф-13
 МіГ-21МФ
 МіГ-21бис
 МіГ-21ПФ
 МіГ-21ПФМ
 МіГ-21Р
 МіГ-21У
 МіГ-21УМ
 МіГ-21УС
 МіГ-21МФ
 North American T-6G Texan
 Northrop F-5E Tiger II
 Piper L-4A Grasshopper
 Полікарпов У-2 ЛНБ
 PWS-26
 Мелец М-15 Белфегор
 PZL M-4 Tarpan
 PZL P.11c
 PZL S-4 Kania 3
 PZL Szpak 4T
 PZL-104 Wilga
 PZL-105 Flaming
 PZL-106A Kruk
 PZL-130 Orlik
 RWD-13
 RWD-21
 Saab J 35J Draken
 Saab 37 Viggen
 Sopwith F.1 Camel
 Су-7БКЛ
 Су-7БМ
 Су-7УМ
 Су-20
 Су-22М4
 Supermarine Spitfire LF Mk XVIE
 Туполев Ту-134А
 Туполев Ту-2С
 WSK Lim-1
 WSK Lim-2 (МиГ-15)
 WSK Lim-5
 WSK Lim-6bis
 WSK Lim-6M
 WSK Lim-6MR
 WSK MD-12F
 WSK SB Lim-2
 WSK SB Lim-2A
 TS-11 Iskra bis B
 TS-8 Bies
 WSK TS-9 Junak 3
 Zlin Z-26 Trener

Планери 
 IS-1 Sęp bis
 IS-3 ABC
 IS-4 Jastrząb
 IS-A Salamandra
 IS-B Komar 49
 IS-C Żuraw
 S-1 Swift
 SZD-6X Nietoperz
 SZD-8 bis Jaskółka
 SZD-9 bis Bocian 1A
 SZD-10 bis Czapla
 SZD-12 Mucha 100
 SZD-15 Sroka
 SZD-17X Jaskółka L
 SZD-18 Czajka
 SZD-19-2A Zefir 2A
 SZD-21 Kobuz 3
 SZD-22 Mucha Standard
 SZD-25A Lis
 SZD-43 Orion
 WWS Wrona bis
 WWS-2 Żaba

Мотопланер 

 HWL Pegaz (SP-590)

Гелікоптери 

 BŻ-1 GIL
 BŻ-4 Żuk
 JK-1 Trzmiel
 Mil Mi-4 A
 Mil Mi-4 ME
 WSK Mi-2 URP
 WSK Mi-2Ch
 WSK SM-1 (licence Mil Mi-1)
 WSK SM-2

Двигуни

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Музею Польської Авіації 
 Фотографії музею 

Військово-історичні музеї Польщі‎
Музеї Кракова
Музеї військової авіації
Музеї авіації